

Tablica 

2005./06.
Zagrebačka-0-JŽNL